Гран-прі Тихого океану 1995 (офіційно: II Pacific Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 22 жовтня 1995 року на трасі Окаяма в Японії. Це була п'ятнадцята гонка сезону 1995 «Формули-1». Переможцем гонки став Міхаель Шумахер, пілот команди «Бенеттон», який стартував з третьої позиції. Девід Култхард розпочав Гран-прі з поул-позиції, але дістався фінішу другим, Деймон Гілл показав третій результат. Обидва пілоти здійснили дубль для своєї команди «Вільямс». Перемогою в Гран-прі Тихого океану Шумахер офрмив свій чемпіонський титул 1995 року, оскільки за дві наступні гонки, що залишились, Гілл не зміг би наздогнати лідера за очками.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки 

Звіти про Гран-прі сезону 1995 Формули-1
Гран-прі Тихого океану
Жовтень 1995